Morocco Tennis Tour 2011 steht für:

 Morocco Tennis Tour Casablanca 2011, Tennisturnier in Casablanca
 Morocco Tennis Tour Marrakesch 2011, Tennisturnier in Marrakesch
 Morocco Tennis Tour Meknès 2011, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Rabat 2011, Tennisturnier in Rabat